Jules Bastin (zanger) (1933-1996), Belgisch operazanger
 Jules Bastin (militair) (1889-1944), Belgisch militair en verzetsstrijder tijdens WOII